Чемпионат Литвы по международным шашкам 2015 года в молниеносной программе прошёл в Вильнюсе 18 января. В турнире разыгрывались национальные титулы среди мужчин и женщин. На старт в воскресенье вышли 27 спортсменов, из них два международных гроссмейстера, три международных мастера, пять мастеров ФМЖД.

 мужчины

 — Эдвард Бужинский,

 — Виктор Волосёнкин,

 — Алексей Домчев.

 женщины

 — Лайма Адлите,

 — Дигна Йоникайте,

 — Ромуальда Шидлаускене.

Регламент 
Контроль времени: 5 минут + 3 сек/ход. Система турнира: швейцарская система, 10 туров.

Таблица

Ссылки 
Артур Тункевич.  Чемпионат Литвы по международным шашкам (блиц, быстрая игра). Вильнюс, 17-18.01.2015

Спортивные соревнования в Вильнюсе
2015 год в шашках
События 18 января
Спорт в Литве в 2015 году
Чемпионаты Литвы по международным шашкам